Унтиловка — название населённых пунктов на  Украине:
 Унтиловка — село в Захарьевском районе Одесской области.
 Унтиловка — село в Окнянском районе Одесской области.